Собор Воскресения Христова (Воскресенский собор) — православный храм в городе Краснослободске, кафедральный собор Краснослободской епархии Русской православной церкви.

Храм стоит на земле женского Успенского монастыря, разрушенного советскими властями. Построен в 2007 году на перекрёстке всех главных дорог города. Пятиглавый собор с высокой колокольней в духе русско-византийского стиля, но в современной интерпретации. Возведён на пожертвования верующих и предприятий со всей республики Мордовия и за её пределами. Собор трёхэтажный, высотой 35 метров и вместимостью более 700 человек. На 2-м и 3-м этажах расположены воскресная школа, библиотека, трапезная, иконописная мастерская. Освящён 19 декабря 2007 года.

Всего в храме Воскресения Христова девять колоколов, установлена звонница, которая работает с дистанционного пульта управления. Специалисты из Пензы целый год трудились над этой электронно-механической звуковой установкой. Собор во имя Светлого Христова Воскресения получился очень красивым и величественным, хотя выглядит в своем белом одеянии несколько инородно среди современных построек.

С мая 2011 является кафедральным храмом вновь созданной Краснослободской епархии, охватывающей восемь северо-западных районов Мордовии.

Примечания

Ссылки 
 http://kc13.ru/

Культовые сооружения Краснослободска (Мордовия)
Краснослободск
Краснослободск
Краснослободск
Храмы, построенные в 2007 году в России
Храмы Мордовии
2000-е годы в Мордовии
2007 год в Мордовии